KBH steht für:
 Kiel Baltic Hurricanes
 Korschenbroich (UN/LOCODE)
 Bahnhof Bedburg-Hau (DS100-Code)

kbh steht für:
 Camsá (ISO-639-3-Code), Sprache der indigenen Kamëntsá im Sibundoy-Tal, Departamento de Putumayo, Kolumbien

Abkürzung